Le ligament ano-coccygien est une lame musculo-tendineuse, tendue et allant de la partie superficielle du muscle sphincter de l'anus jusqu'à l'apex du coccyx. La région rétro-anale qui est  particulièrement solide, est constituée du ligament ano-coccygien, qui lui, est recouvert du fascia présacral et du raphé musculaire ilio-coccygien.

Anatomie du pelvis